Силициды — соединения кремния с металлами:

 Силициды 
 Силициды рения

См. также 
 Силицид